Гусь — річка в Україні, притока Ствиги
 Гусь — річка в Росії, притока Оки
 Гусь — річка у вигаданому місті Великий Гусляр з творів Кира Буличова